LAPD steht für:

 Laser Assisted Photography Detection, ein System zum Aufspüren versteckter Minikameras, siehe Molka 
 Link Access Procedure for the D-Channel, ein Protokoll der Sicherungsschicht für den D-Kanal im ISDN
 Los Angeles Police Department, die Polizeiabteilung der Stadt Los Angeles in Kalifornien/USA
 L.A.P.D., eine Punkband aus Bakersfield, Kalifornien/USA

LAPD